Leo Frankowski – scrittore statunitense
 Przemysław Frankowski – calciatore polacco
 Tomasz Frankowski – ex calciatore polacco